Валентина Стефановська, також Каранфілова-Стевановска () — сучасна македонська скульпторка, автор всесвітньо відомих монументальних скульптур у Скоп'є.

Твори 

commons:Category:Valentina Karanfilova - Stevanovska:
 Monument of Boris Sarafov‎,
 Monument of Hristo Tatarčev‎,
 Pavilion (Macedonia Square)‎,
 Pavilion couple, Skopje,
 Philip II of Macedon Monument‎, see 
 Porta Makedonija‎,
 Warrior Monument‎,
 Warrior on Horseback‎

Джерела 

 Valentina Stevanovska  // 
 Valentina Stevanovska / Stock Photos and Images (19)
 Stevanovska, Valentina / Faculty of Fine Arts // Repository of UKIM, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
 ; Jakub Malinowski. Estetyka tymczasowości albo malarstwo czasu rzeczywistego , Poznań, 2016; s. 33 /  Projekt wykonała macedońska żeźbiarka Walentina Stewanowska
 Валентина Каранфилова – Стевановска е авторка на два од седумте нови поставени споменици во центарот на Скопје , Valentina Stevanovska
 Karanfilova-Stevanovska, Valentina  // Archives - Equestrian statues by Kees van Tilburg

Фото 

 Валентина Стефановська у власній майстерні поблизу Скоп'є (her workshop in a suburb of Skopje), фото після тексту "they congratulate me" / The makeover that's divided a nation / By Guy De Launey, BBC News, Macedonia. Published 30 August 2014 / "This is a crime against public space, culture, urbanism and art - against the city and the citizen," fumes , professor of urban design at the Saints Cyril and Methodius University of Skopje
 Accountability Questions Dog Authors of Skopje 2014 // Meri Jordanovska, Skopje, BIRN, BalkanInsight, August 12, 2015 / On January 6, 2012, when the Triumphal Arch was officially opened, she [Valentina Stevanovska] stood shoulder to shoulder with Prime Minister Nikola Gruevski.
 Valentina Stevanovska, MK / 13 , Davos, 17-22 July 2017  // youtube, Bildhauersymposium Sculpture Symposium Davos
 A story of How Skopje 2014 annihilated Skopje – a review of the lost commons / By Ivana Dragsic, s. 6 / 13 // Skopje Facelift: Megalomaniac Project Devours the City
 Skopje. A history of failed plans, by Monika Novkovikj // 28 #1, Oct. 2017, 53-58.
 Валентина Стевановска вели работела за “ситна пара” // , 19:41, 26 April 2013
 'Finding the Forgotten' / Ivana Vaglenarova. A project that invigorates the cultural identity of Macedonia through architecture. Explanatory Document. , Auckland, 2017.

Див. також 

 Вершник на коні
 commons:Category:Valentina Karanfilova - Stevanovska

Стефановська
Стефановська
Стефановська